Plaats in Indonesië
 Kaliglagah (Kemiri), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
 Kaliglagah (Sumber Baru), een plaats in het bestuurlijke gebied Jember in de provincie Oost-Java